José Alves Cunha (1849-1901) foi um ceramista português.

Fundou uma fábrica de cerâmica em 1862, cujas peças foram apresentadas na Exposição Internacional de Paris (1867), na Exposição Internacional de Filadélfia (1876) e na Exposição Internacional de Paris (1900), nesta última tendo recebido uma Menção Honrosa.

Bibliografia
Catálogo "Representações Marinhas na cerâmica Caldense do século XIX (exposição itinerante)". Caldas da Rainha: Ministério da Cultura; Instituto Português de Museus; Museu de Cerâmica, s.d.. ISBN 972-776-048-1

Ceramistas de Portugal